Nketia ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Edward Osei-Nketia (* 2001), neuseeländischer Leichtathlet
 J. H. Kwabena Nketia (1921–2019), ghanaischer Musikethnologe und Komponist